Dimitile peut désigner :
 Dimitile, un résistant marron de l'île de La Réunion, dans l'océan Indien.
 Le Dimitile, une région montagneuse de la même île.